Az 1966–1967-es lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 33. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 14 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Górnik Zabrze nyerte az ezüstérmes Zagłębie Sosnowiec, és a bronzérmes Ruch Chorzów előtt.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1967
Lengyel 1
Lengyel 1